Eckelsberg heißen folgende geographische Objekte:

 Eckelsberg (Hörgertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hörgertshausen, Landkreis Freising, Bayern
 Eckelsberg (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Eckelsberg (Gemeinde Oberschlierbach), Ort bei Oberschlierbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Berge:
 Eckelsberg (Oberösterreichische Voralpen), 841 m, nordöstlich Kirchdorf, Oberösterreich